Zelenikovo (en macédonien Зелениково) est un village du nord de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Zelenikovo. Le village comptait 1906 habitants en 2002. Il possède une gare sur la ligne Skopje-Vélès.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Macédoniens : 1 627
 Bosniaques : 190
 Roms : 61
 Serbes : 18
 Albanais : 1
 Autres : 8

Voir aussi 
 Zelenikovo (Macédoine)

Références 

Village dans la commune de Zelenikovo